Романкевич — фамилия.

Известные носители:
 Романкевич, Евгений Александрович — учёный-геохимик, океанолог, лауреат премии имени С. О. Макарова (2005).
 Романкевич, Михаил Яковлевич (род. ) — украинский тренер по дзюдо, Заслуженный тренер Украины.
 Романкевич, Николай Тимофеевич (1927—2010) — председатель колхоза имени Парижской Коммуны Тулунского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда (1971).